Plichta ist der Familien- und ein Ortsname:

 Alois Plichta (1905–1993), tschechischer Heimatkundler und Autor 
 Anna Plichta (* 1992), polnische Radrennfahrerin
 Jakob Plichta (auch Jakub Plichta; † 1407), litauischer Geistlicher, Bischof von Vilnius 
 Jan Plichta (1898–1969), tschechischer Violinist und Dirigent 
 Marcin Plichta (* 1984), polnischer Unternehmer, siehe Amber Gold
 Marzia Plichta (geb. Marzia Weichert), deutsche Moderatorin und Sängerin 
 Oskar Plichta (1934–2001), namibischer Politiker
 Paula Plichta, polnische Turnerin 
 Peter Plichta (* 1939), deutscher Chemiker und Autor

sowie:
 Plichta (Łukta), Dorf der Gmina Łukta im Powiat Ostródzki der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Plichten, Kreis Osterode in Ostpreußen